Santa María de los Ángeles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María de los Ángeles, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 
 Santa María de los Ángeles (kommun), Jalisco, 
 Santa María de los Ángeles, Chiapas, Huitiupán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar